Wolverine Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Wolverine Lake, Sudbury, sjö i Ontario, 
 Wolverine Lake, Cochrane District, sjö i Ontario,

USA 

 Wolverine Lake, Michigan, ort i Oakland County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar